Мого́ча — промежуточная железнодорожная станция Могочинского региона Забайкальской железной дороги, расположенная в городе Могоча, Забайкальский край.

Описание 
Промежуточная станция на Транссибирской железной дороге. Имеет 3 низкие прямые платформы для пассажирских поездов: 1 боковую широкую, 1 островную узкую и 1 островную широкую считая от здания вокзала. Пассажирских путей — 3, несколько грузовых.

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию проходят следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Примечания 

Могоча
Станции Могочинского региона Забайкальской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Забайкальского края